Poledník bezeichnet mehrere Berge in Tschechien

Poledník (Mittagsberg), 1315 m hoher Berg im Böhmerwald; siehe Poledník (Böhmerwald)
Poledník (Mittagstein), 864 m hoher Berg im Isergebirge; siehe Poledník (Isergebirge)